Lasswell oder Laswell ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Laswell (* 1955), US-Bassist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Fred Lasswell (1916–2001), US-amerikanischer Comic-Zeichner
 Greg Laswell (* 1974), US-amerikanischer Musiker, Tonmeister und Produzent
 Harold Dwight Lasswell (1902–1978), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Kommunikationstheoretiker
 Shirley Slesinger Lasswell (1923–2007), US-amerikanische Unternehmerin